Gérardin ist der Familienname folgender Personen:

Edmond Gérardin, französischer Fußballschiedsrichter
Louis Gérardin (1912–1982), französischer Bahnradsportler